Fixx steht für: 

 The Fixx, britische New-Wave-Band 

Fixx ist der Familienname folgender Personen: 

 Jim Fixx (1932–1984), US-amerikanischer Autor 

Siehe auch

 Fix